Mascheroni ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Mascheroni (* 1929), emeritierter Weihbischof in Mailand
 Carlo Mascheroni (* 1940), italienischer Fahrsportler
 Edoardo Mascheroni (1852–1941), italienischer Dirigent und Komponist
 Ernesto Mascheroni (1907–1984), uruguayisch-italienischer Fußballspieler
 Lorenzo Mascheroni (1750–1800), italienischer Mathematiker

Siehe auch:
 Euler-Mascheroni-Konstante
 Satz von Mohr-Mascheroni